Загнітко Анатолій Панасович — доктор філологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України   
 Загнітко Василь Миколайович — доктор геолого-мінералогічних наук, професор
 Загнітко Олег Павлович - кандидат юридичних наук, адвокат

Українські прізвища